Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Świacki – polski oficer
 Władysław Świacki – polski żołnierz podziemia